Иоганн Август:
 Иоганн Август (1677—1742) — князь Ангальт-Цербста в 1718—1742 годах, представитель Асканиев.
 Иоганн Август Саксен-Гота-Альтенбургский (1704—1767) — принц, генерал Священной Римской империи.